U sezoni 1963./64. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Medveščaka iz Zagreba.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana u Zagrebu us sudjelovanje četiri ekipe.

Dalmatinska liga

Slavonska liga

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982., str. 88-90
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Sportsko društvo Grafičar Osijek 1926 -1981

1963-64